Bârloiu (Bîrloiu):
 Ion Bârloiu
 Viorel Bârloiu

Nume de familie românești